De eenentwintigste etappe van de Ronde van Spanje 2012 was een vlakke rit en werd verreden op 9 september 2012 over een afstand van 111,9 km van Cercedilla naar Madrid.

Rituitslag

Klassementen

Nevenklassementen 

21
Sportevenement in Madrid